Le tournoi de tennis de Hurlingham est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1971, classée en catégorie Grand Prix, se dispute du 10 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Françoise Dürr.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hurlingham
 Saison 1971 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1971
Hurlingham